Айбль ():
 Айбль — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Айбль, Карл (1891—1943) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант.